Amerikai Egyesült Államok
 Baring (Missouri)
 Baring (Washington)

 Kanada
 Baring (Saskatchewan)

Hajók
 Baring, 1801
 Baring, 1809

Nevek
 Baring, családnév